Rinchenia mongoliensis — вид ящеротазових динозаврів родини овірапторових (Oviraptoridae), який існував у кінці крейдяного періоду (70 млн років тому) на території сучасної Монголії.

Історія відкриття 
Вид описаний у 1986 році, як Oviraptor mongoliensis, монгольським палеонтологом Рінченом Барсболдом на основі решток, що знайдені в районі хребта Алтан-Ула в Монголії. Голотип GI 100/32A складається з повного черепа з нижньою щелепою, частини хребта, окремих елементів кінцівок, плечового і тазового поясів.

Під час ревізії решток у 1997 році Барсболд помітив, що динозавр дещо відрізняється від інших овірапторів. У нього був вищий гребінь, коротша шия та стрункіше тіло. Науковець виокремив вид у новий рід Rinchenia. Проте назва не була використана у наукових публікаціях до 2004 року, коли Барсболд описав рід разом з польським палеонтологом Гальшкою Осмульською та канадським палеонтологом Філіпом Кюррі.

Опис 
Невеликий двоногий динозавр завдовжки 1,5 м. За оцінками, важив близько 70 кг.

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що зображує родинні зв'язки, згідно з Lamanna, M. C.; Sues, H. D.; Schachner, E. R.; Lyson, T. R. (2014):

Примітки 

Овірапторові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії
Вимерлі тварини, описані 1986